Ernest I Szwabski (983–1015) – książę Szwabii 1012–1015
 Ernest I Mężny (ok. 1027–1075) – margrabia Marchii Austriackiej 1055–1075
 Ernest I (1297/1305–1361) – książę Brunszwiku-Grubenhagen 1322–1361
 Ernest I Wyznawca (1497–1546) – książę Lüneburga-Celle 1522–1546
 Ernest I Sachsen-Coburg-Gotha (1784–1844) – książę Sachsen-Coburg-Saalfeld 1806–1826, książę Sachsen-Coburg-Gotha 1826–1844
 Ernest I Sachsen-Altenburg (1826–1908) – książę Sachsen-Altenburg 1853–1908